Каллі Дальстром (англ. Cully Dahlstrom, нар. 3 липня 1912, Міннеаполіс — пом. 19 грудня 1998) — американський хокеїст.
 Ніна де Каллі (фр. Nina de Callais) — жіночий буржуазний портрет, котрий створив французький художник Едуар Мане 1873 року.
 Каллі Ернандес (англ. Callie Hernandez; нар. 24 травня 1988(19880524), Остін, Техас, США) — американська акторка.